La Copa Mundial por Equipos 2009 fue la 32ª versión de dicho torneo de equipos nacionales de tenis. Este evento fue realizado en el Rochusclub de Düsseldorf, en el estado de Renania del Norte-Westfalia, Alemania.

Disputado entre el 17 y el 23 de mayo de 2009, participaron jugadores de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia, Serbia, Rusia y Suecia. Tras ganar el grupo azul, Serbia derrotó en la final al ganador del grupo rojo, Alemania, y se coronó por primera vez campeona de este certamen.

Preclasificación 

  – Juan Martín del Potro / Máximo González / Juan Mónaco
  – Igor Andreev / Yevgueni Koroliov / Dmitry Tursunov / Stanislav Vovk
  – Simone Bolelli / Francesco Piccari / Andreas Seppi
  – Janko Tipsarević / Viktor Troicki / Nenad Zimonjić

<ol start=5>
 – Jérémy Chardy / Gilles Simon / Jo-Wilfried Tsonga
 – Nicolas Kiefer / Philipp Kohlschreiber / Rainer Schüttler / Mischa Zverev
 – Robert Lindstedt / Robin Söderling / Andreas Vinciguerra
 – Mardy Fish / Robby Ginepri / Sam Querrey

Grupo A

Tabla de posiciones

Rusia vs. Italia

Argentina vs. Serbia

Rusia vs. Serbia

Argentina vs. Italia

Argentina vs. Rusia

Serbia vs. Italia

Grupo B

Tabla de posiciones

Alemania vs. Estados Unidos

Francia vs. Suecia

Alemania vs. Francia

Estados Unidos vs. Suecia

Francia vs. Estados Unidos

Suecia vs. Alemania

Final

Véase también 
 Copa Davis 2009

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la Copa Mundial por Equipos (inglés y alemán)

2009
Tenis en 2009